Weißermel ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Weißermel (1862–1940), deutscher Verwaltungsjurist, MdHdA
 Waldemar Weißermel (1870–1943), deutscher Geologe und Korallen-Paläontologe

Siehe auch:
 Weissermel